Суперліга Албанії 2016–2017 — 78-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном вперше став Кукесі.

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

 
 

 
 

    

Примітки: 
1. Клуб Фламуртарі позбавлений 6 очок через невиконання фінансових зобов'язань.
2. Клуб Тирана візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2017—2018 як переможець Кубку Албанії з футболу 2016—2017.

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 На сайті uefa  
 Livescore  
 Суперліга Албанії на soccerway 

2016–2017
Албанія
Албанія